Манол Аврамов Чальовски е български предприемач и общественик, деец на Бургаското македонско благотворително братство.

Биография 
Манол Чальовски е роден в 1888 година в Галичник в семейството на предприемача Аврам Чальовски. Негов брат е революционерът от ВМОРО Евстатий Чальовски.

По време на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в 1-ва и нестроева роти на 1-ва дебърска дружина.

Заедно с баща си разработват компанията „Чальовски и синове“ между двете световни войни.

Междувременно Манол Чальовски се занимава с обществена дейност и е активен член на Бургаското македонско благотворително братство. Заедно с доктор Бърдаров са съдени за участие в бягството на Иван Михайлов в Турция след Деветнадесетомайския преврат от 1934 година.

В периода 1937 - 1938 година полицията активно наблюдава дейците на Братството - Манол Чальовски, Христо Нолчев, Дянко Пръвчев. На 12 март 1939 година Братството провежда събрание, на което е избран за негов председател като близък на Михайловисткото крило на ВМРО.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Дейци на Македонските братства
Родени в Галичник
Михайловисти
Манол
Македоно-одрински опълченци
Български предприемачи от Македония